Pier Luigi (även Pierluigi eller Pietro Luigi) Carafa kan syfta på:

* Pier Luigi Carafa (1581–1655), italiensk kardinal
 Pier Luigi Carafa (1677–1755), italiensk kardinal